Miejscowości w Polsce:
 Dymin – osada w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Koczała

 Miejscowości w Niemczech:
 Demmin – dawna polska nazwa miasta w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte